Progresso Associação do Sambizanga – angolski klub piłkarski z siedzibą w mieście Luanda, występujący w Giraboli, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Angoli.

Historia 
Klub został założony w 1975 roku. W 1996 roku wywalczył Puchar Angoli.

Osiągnięcia 
 Puchar Angoli: 1996

Występy w lidze 

Uwagi:1m. = Awans do Giraboli, GB = Girabola (I liga), GA = Gira Angola (II liga)    Miejsca w  oznaczają spadek

Występy w afrykańskich pucharach

Reprezentanci kraju grający w klubie

Bibliografia
 

Angolskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1975